Brattain je lahko:
 Walter Houser Brattain, ameriški fizik
 Brattain International Trucks